Konkurencje narciarstwa alpejskiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988 w kanadyjskim Calgary rozgrywane były od 15 do 27 lutego 1988 roku. Po raz pierwszy od 1952 roku olimpijski program narciarstwa alpejskiego został zmieniony. W 1988 roku po raz pierwszy rozegrano supergiganta kobiet i mężczyzn, a po przerwie do programu wróciła kombinacja. Wszystkie konkurencje rozegrano w ośrodku narciarskim Nakiska.

Medaliści

Wyniki

Kobiety

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Supergigant

Kombinacja

Mężczyźni

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Supergigant

Kombinacja

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988